Sidwell ist der Familienname folgender Personen:
 Oswald William Thomas Sidwell (* 1920), australischer Tennisspieler
 Steve Sidwell (* 1982), englischer Fußballspieler